Бортняк — ведмідь, який вибирає в лісі мед із бортей.
 Бортняк Анатолій Агафонович  (* 27 квітня 1938, Олександрівка Тростянецького району на Вінниччині — †22 липня 2009, Вінниця) — український поет, публіцист, перекладач, літературознавець.
 Бортняки — село в складі Вендорожської сільської ради Могильовського району Могильовської області Республіки Білорусь.